Schumitz bezeichnet

Šumice u Uherského Brodu, Gemeinde in Tschechien
Viničné Šumice, Gemeinde in Tschechien